Can Torrent (Arbúcies),
 Can Torrent (Camallera), casa a Camallera (Alt Empordà)
 Can Torrent (Camprodon), casa de Camprodon
 Can Torrent (Espinelves),
 Can Torrent (Sant Esteve de Palautordera), 
 Can Torrent (Santa Susanna), casa a Santa Susanna (Maresme)